

Patronyme 

 Jean-Louis Anselin (1754-1823), graveur et illustrateur français ;
 Ernest Anselin (1861-1916), général français ;
 Robert Anselin (1938-2013), homme politique français ;
 Alain Anselin (1943-2019), anthropologue et égyptologue antillais;
 Luc Anselin (1953-), économiste et géographe américain d'origine belge ;
 Paul Anselin (1931-2023), homme politique français ;
 Cédric Anselin (1977-), footballeur français.

Toponyme 

 Rue du Général-Anselin, voie du  de Paris ;
 Square du Général-Anselin, espace du  de Paris.